Јунити има више значења:
 Јунити (Мејн), насељено је место без административног статуса у америчкој савезној држави Мејн
 Јунити (Висконсин), град је у америчкој савезној држави Висконсин
 Јунити (Орегон), град је у америчкој савезној држави Орегон
 Јунити (Саскачеван), је насељено место са административним статусом варошице у западном делу канадске провинције Саскачеван
 Јунити (покретач игре)
 Јунити Технолоџиз